Ovadia est un prénom d'origine biblique ( / Ovadyah (« celui qui sert YH(WH) ») ; grec :  ;  ;  / ʿabdu llāh (Abdallah)). 

Il est porté par :
 treize personnages bibliques différents, dont le plus célèbre, Abdias, l'auteur du Livre prophétique du même nom. Identifié dans les traditions juive et chrétienne au serviteur du roi Achab, le prophète d’Édom, il serait, selon la tradition rabbinique, lui-même un Édomite converti et son nom sera, pour cette raison, choisi par de nombreux prosélytes.
 Abdias de Babylone, premier évêque présumé de Babylone
 plusieurs saints et martyrs chrétiens
 Ishaq ben Ya'qoub Ovadia Abou 'Issa al-Isfahani, prétendant juif à la messianité du  ou du 
 un roi des Khazars
 Ovadia le Prosélyte, un chroniqueur et musicien du 
 Rabbi Ovadia le Prosélyte, destinataire d'une épître de Moïse Maïmonide
 Ovadia ben David ben Ovadia, un commentateur du Mishne Torah de Maïmonide
 Ovadia de Bertinoro, un rabbin et voyageur italien du , principalement connu pour son commentaire sur la Mishna
 Ovadia ben Jacob Sforno, un exégète, philosophe et médecin italien du 
 Hayyim Ovadia di Bozzolo, un talmudiste et kabbaliste du milieu du 
 Ovadia ben Israël Sforno, un talmudiste vénitien des 
 Ovadia Yossef, ancien grand-rabbin séfarade d'Israël

Il sert aussi de patronyme à :
 Dvira Ovadia, personnalité télévisuelle et décoratrice d’intérieur  au Canada
 Frédéric Ovadia, fondateur des Éditions Ovadia créées à Nice en 2005
 Jacques Ovadia, journaliste franco-israélien, seul membre de l’Internationale situationniste en Israël
 Moni Ovadia, comédien, dramaturge, écrivain, compositeur et chanteur italien.